Ремікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Ремікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези